Сун Юйци́ (, род. 16 января 1982 года в посёлке Шулинь уезда Тайбэй, Тайвань) — тайваньский тхэквондист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года, чемпион мира 2007 года.

Ссылки 
 

Тхэквондисты Тайваня
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по тхэквондо